(MOECO) — японская компания, специализирующаяся на поиске и добыче нефти и природного газа. Входит в кэйрэцу Mitsui. Штаб-квартира расположена в Hibiya Central Building in Nishi-Shinbashi, Минато, Токио.

История 
Компания была основана в 1969 году 17 компаниями группы Mitsui. В том же году Mitsui Oil Exploration приобретает 10% акций Indonesia Petroleum, Ltd. у своей материнской компании. 

На протяжении 70-80-х годов компания инвестировала в ряд проектов по добыче углеводородов в Юго-Восточной Азии. 

В 1990 году MOECO объединяется с South East Asia Petroleum Exploration Co.

В 1999 году компания начинает работать во Вьетнаме через свою дочернюю структуру Moeco Southwest Vietnam Petroleum Co., Ltd. 

В 2006 году компания добывает свою первую нефть в Ливии и США.

В 2010 году компания столкнулась с проблемами, связанными с аварией на частично принадлежащей компании платформе Deepwater Horizon. BP предложила компенсировать часть понесённых затрат в размере $1,9 млрд. Однако позже сумма была скорректирована до $1,1 млрд.

Компания сегодня 
Деятельность компании сосредоточена в Юго-Восточной Азии, Африке, Японии, на Ближнем Востоке и некоторых других регионах. 

Объём добычи углеводородов составляет 92 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Запасы превышают 1 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

Основными акционерами компании являются:
 Mitsui — 54,61%
 Министерство экономики, торговли и промышленности Японии — 20,03%
 MCI — 4,98%
 SMBC — 4,28%

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Mitsui